La tour Sallière (ou Tour Salière selon certaines cartes disponibles sur Swisstopo) est un sommet situé dans le canton du Valais en Suisse culminant à  d'altitude.

La tour Sallière est bordée par le lac de Salanfe à l'est, le cirque glaciaire de Susanfe au-dessus du val d'Illiez au nord, le mont Ruan à l'ouest, l'Épaule à l'est, le lac d'Émosson au sud-ouest et le vallon d'Emaney au-dessus des Marecottes au sud-est.

Alpinisme 

 1858 - Première ascension par H. Marguerat et J. Oberhauser, J.Rey et E. Gonet
 1907 - Face est directe par E. R. Blanchet, Jean Chaubert, E. Revaz et A. Coquoz

Les itinéraires les plus sérieux sont situés sur le versant nord-ouest de la tour Sallière, tels que le Grand Revers (plus de  de haut) et la face est directe.

Notes et références

Bibliographie 
 

Sommet des Alpes suisses
Montagne dans le canton du Valais
Massif du Giffre